Nuevo León se poate referi la:

 Nuevo León, unul din cele 31 de state federale ale Mexicului.
 Nuevo León (departament), unul din departamentele statului centralizat Mexic, conform reorganizării politice, administrative și teritoriale care a urmat Constituției Mexicului din anul 1824
 Nuevo León (Argentina) , localitate din departamentul Adolfo Alsina, Río Negro, Argentina
 Nuevo León (Baja California) , localitate din municipiul Mexicali, Baja California, México.

Nume proprii